Guadagni ist der Familienname von:

 Carlo Alfonso Guadagni (1722–1801), italienischer Mediziner
Gaetano Guadagni (1728–1792), berühmter italienischer Sänger (Alt-Kastrat)
 Giovanni Antonio Guadagni (1674–1759), italienischer Kardinal